Eschner ist der Familienname folgende Personen:

 Christina Eschner (* 1978), deutsche evangelische Theologin und Neutestamentlerin
 Hellmut Eschner (1907–1987), deutscher SS-Unterscharführer im KZ-Groß-Rosen
 Josef Eschner (1894–1985), österreichischer Fallschirmpionier
 Michael Dietmar Eschner (1949–2007), deutscher Thelemit und Autor